Планкоэ́т (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Главный город кантона Планкоэт. Округ коммуны — Динан. Коммуна расположена приблизительно в 340 км к западу от Парижа, в 65 км северо-западнее Ренна, в 40 км к востоку от Сен-Бриё, в 14 км от национальной магистрали N 176. Через территорию коммуны протекает река . На правом берегу реки находится железнодорожная станция Планкоэт линии Лизон-Ламбаль.

Население (2019) — 2 981 человек.

Достопримечательности 
 Дом XVI века на Гранд-Рю. Исторический памятник с 1926 года
 Крест на кладбище (XVII век). Исторический памятник с 1926 года
 Церковь Святого Спасителя (XIX век)
 Церковь Девы Марии из Назарета (XVIII—XIX века)

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 1,0 %
 промышленность — 14,8 %
 строительство — 5,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 45,7 %
 государственные и муниципальные службы — 33,3 %

Уровень безработицы (2018) — 13,8 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кот-д’Армор — 11,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 20 160 (Франция в целом — 21 730, департамент Кот-д’Армор — 21 230).

В 2007 году среди 1848 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1404 были экономически активными, 444 — неактивными (показатель активности — 76,0 %, в 1999 году было 72,8 %). Из 1404 активных работали 1230 человек (680 мужчин и 550 женщин), безработных было 174 (68 мужчин и 106 женщин). Среди 444 неактивных 124 человека были учениками или студентами, 172 — пенсионерами, 148 были неактивными по другим причинам.

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Планкоэта с 2014 года занимает Патрик Барро (Patrick Barraux). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список был единственным.

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Фотогалерея 

Коммуны департамента Кот-д’Армор